Eurocodes (мн.; ) — комплект гармонизированных европейских стандартов (hEN) для расчета несущих конструкций строительных сооружений и защиты конструкций от воздействия огня. Каждый стандарт в отдельности именуется в единственном числе: Eurocode.

Слово Eurocode является фирменным наименованием, которое с точки зрения словообразования представляет собой слоговую аббревиатуру, образованную из слов  («европейский») и  («кодекс»).

Несмотря на своё звучное наименование, Еврокодексы не являются строительными кодексами. Еврокодексы — это региональные модельные (типовые) стандарты, разработанные коллективными усилиями национальных органов по стандартизации стран-членов Европейского Союза. Они не предназначены для прямого применения и должны быть адаптированы к местным условиям. Для этого в каждой стране, где они применяются, разрабатываются национальные приложения к Еврокодексам, в которых указываются параметры (числовые значения), специфические для данной страны, а также могут приводиться дополнительные разъяснения по неточностям, возникшим в связи с переводом стандарта с английского языка на национальный, особенности применения и прочая информация. После адаптации, каждый Еврокодекс приобретает статус стандарта добровольного применения (как правило, в ранге национального стандарта). При этом к обозначению стандарта добавляется префикс национального органа по стандартизации; например BS EN в Великобритании, DIN EN в Германии, AFNOR EN во Франции и т. д.

Как и другие гармонизированные европейские стандарты, Еврокодексы устанавливают единые для всех стран-членов Европейского Союза технические нормы — в данном случае, единый подход к проектированию несущих конструкций строительных объектов — способствуя снижению барьеров в торговле проектными услугами. Гармонизацией норм обеспечивается мобильность трудовых ресурсов в рамках Евросоюза, которая в случае Еврокодексов выражается в возможности проектировщиков эффективно и без дополнительных затрат оказывать свои профессиональные услуги в любой из стран Евросоюза.

На сегодняшний день комплект Еврокодексов включает десять стандартов, каждый из которых в свою очередь делится на части. Общее количество частей в настоящее время составляет 58. Некоторые из частей изданы в форме отдельных документов.

История 

В 1975 году Европейская комиссия с целью устранить препятствия при обмене товарами и услугами на строительном рынке приняла решение о разработке региональных строительных стандартов, которые получили название Eurocode. Первые стандарты Eurocode увидели свет в 1980-е годы. В 1989 году по решению Еврокомиссии права на разработку данных стандартов были переданы Европейскому комитету по стандартизации. Для разработки Еврокодексов был создан технический комитет CEN/TC 250, секретариат которого функционирует на базе Британского института стандартов. Первоначально Еврокодексы издавались в качестве предварительных стандартов, а в 1997 году получили статус гармонизированных eвропейских стандартов (hEN).

Национальная адаптация Еврокодексов происходит медленно. По состоянию на январь 2010 года, в качестве национальных стандартов было адаптировано 83% всех частей, из которых состоит комплект Еврокодексов; национальные приложения разработаны только для 38% Еврокодексов; менее 18% национальных приложений переведены с национальных языков на английский.

Признание за пределами Европейского Союза 

На портале Евросоюза Europa указывается, что к применению Еврокодексов за пределами Европы «проявляется существенный интерес» странами, в которых используются национальные стандарты на базе европейских стандартов EN; которые хотели бы обновить свои национальные стандарты более свежими; и которые заинтересованы в торговле с Евросоюзом и странами-членами EFTA. Список заинтересованых стран однако на портале не приводится.

В следующих странах, не являющихся членами ЕС, официально одобрено применение Еврокодексов в качестве альтернативных стандартов:

 Беларусь
 Сингапур
 Казахстан
 Украина

В России в настоящее время обсуждается вопрос национальной адаптации Еврокодексов для применения в Российской Федерации в качестве альтернативы аналогичным отечественным стандартам.

Литература 
 «Расчёт железобетонных конструкций по Еврокоду ЕН 1992. Часть 1» (авторы канд. техн. наук С.К. Яковлев и старший инженер Я.И. Мысляева).

Ссылки 

 Eurocodes: Building the Future The European Commission website on the Eurocodes
 В Европу прорубить окно

Примечания 

Стандарты EN
Строительная инженерия
Европейский союз